Gostingen ist der Name folgender Ortschaften:
 Gostyń (ehemals Gostingen im Landkreis Gostingen, Wartheland), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Gostingen (Flaxweiler), ein Ort in der Gemeinde Flaxweiler, Luxemburg